Orta ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Orta di Atella, Gemeinde in der Provinz Caserta, Kampanien
 Orta Nova, Gemeinde in der Provinz Foggia, Apulien
 Orta San Giulio, Gemeinde in der Provinz Novara, Piemont
 Orta (Çankırı), eine Stadt und ein Landkreis in der türkischen Provinz Çankırı

Gewässer:
 Orta (Fluss), Fluss in den Abruzzen
 Ortasee, Lago d’Orta, See im Piemont

Personen:
 Garcia da Orta († 1568), Pionier der Botanik und Pharmazie
 Jorge Orta (* 1953), argentinischer bildender Künstler
 Lucy Orta (* 1966), britische bildende Künstlerin
 Luis Orta (* 1989), venezolanischer Ringer 
 Teresa Margarida da Silva e Orta († 1792), brasilianische Schriftstellerin